Stornoway peut être :
 Stornoway, la principale ville et centre administratif des Hébrides extérieures en Écosse ;
 Stornoway, la résidence officielle du chef de l'Opposition au Canada ;
Stornoway, une compagnie canadienne de télévision et de productions.
 Stornoway, une municipalité dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Granit au Québec;
 Stornoway, un groupe anglais indie folk de la région d'Oxford.

Homonymie de toponyme